Mount Blair kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Blair, Antarktis,

Storbritannien 

 Mount Blair (kulle), Skottland, Perth and Kinross, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar